Littlefield est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Catherine Littlefield (1905-1951), ballerine américaine
Dave Littlefield, joueur de baseball américain
Edmund Wattis Littlefield (1914-2001), homme d'affaires américain
George H. Littlefield (1842-1919), militaire américain
George W. Littlefield (1842-1920), officier et banquier américain
Henry Littlefield (1933-2000), éducateur et historien américain
Jacques Littlefield (1949-2009), collectionneur américain
Little Willie Littlefield (né en 1931), pianiste et chanteur américain
Lucien Littlefield (1895-1960), acteur américain
Sophie Littlefield, femme de lettres américaine, auteure de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse

Personnage de fiction
Ernest Littlefield, personnage de la série Stargate SG-1

Toponyme

Littlefield, ville de l'Arizona
Littlefield, ville du Texas
Littlefield Township, canton du Michigan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme